Mystic River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Mystic River (Connecticut), Fluss im Bundesstaat Connecticut
 Mystic River (Massachusetts), Fluss im Bundesstaat Massachusetts

Mystic River steht für:
 Mystic River, Originaltitel von Spur der Wölfe, Roman von Dennis Lehane (2001)
 Mystic River (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood (2003)